Помареш () — португальська власна назва.

Топоніми

Помареш (Арганіл) — парафія.
 Помареш (Піньєл) — парафія.